Procopius steht für:

 Procopius (Gegenkaiser), ein römischer Gegenkaiser des 4. Jahrhunderts
 Procopius (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Rindensackspinnen

Siehe auch:
 Prokop
 Prokopios